Pszichológia
 Déjà vu (franciául: „már láttam”), annak szubjektív érzése, hogy az éppen történő helyzetet korábban már átéltem („láttam”) 

Filmek és televízió
Déjà vu, a Bűbájos boszorkák című televíziós sorozat egyik epizódja, S01E22 (1999)
 Déjá vu (Dezsa vju) 1990-es szovjet–lengyel filmvígjáték, rendezte Juliusz Machulski
 Déjà Vu 1997-es amerikai film, rendezte Henry Jaglom
 Déjà Vu, 2006-os amerikai-brit akciófilm, rendezte Tony Scott

Zene
Déjà Vu, Beyoncé kislemeze
Déjà Vu, Ágnes Vanilla albuma
Deja Vu, Inna kislemeze
Deja Vu, Szabó Zsófi dala
Deja Vu, magyar együttes
Déjà Vu (1970), Crosby, Stills, Nash & Young nagylemeze
Deja Vu (2014), A DVBBS, Joey Dale és Delora dala, 

Számítástechnika
Déjá Vu, 1985-ös videó játék
DejaVu, számítógépes betűtípus

Egyéb
 Deja Vu Fesztivál